Йозеф Щраус () е австрийски композитор. Той е син на Йохан Щраус и брат на Йохан Щраус-син и Едуард Щраус.

Произведения на Йозеф Щраус 
 Die Ersten und Letzten ('The First and the Last') waltz op. 1 (1853)
 Die Ersten nach den Letzten ('The First after the Last') waltz op. 12 (1854)
 Die Guten, Alten Zeiten ('The Good Old Times') waltz op. 26 (1856)
 Perlen der Liebe ('Pearls of Love') concert-waltz op. 39 (1857)
 Moulinet ('Little Mill Pond') polka-mazurka op. 57 (1858)
 Sympathie ('Sympathy') polka-mazurka op. 73 (1859)
 Lustschwärmer ('Joy Seeker') waltz op. 91 (1860)
 Wiener Bonmots ('Viennese Bon-mots') waltz op. 108 (1861)
 Winterlust ('Winter Joy') polka op. 121 (1862)
 Auf Ferienreisen! ('On a Holiday!') polka op. 133 (1863)
 Die Schwätzerin ('The Gossip') polka-mazurka op. 144 (1863)
 Wiener Couplets ('Viennese Couplets') waltz op. 150 (1863)
 Dorfschwalben aus Österreich ('Village Swallows from Austria') waltz op. 164 (1864)
 Frauenherz ('A Woman's Heart') polka-mazurka op. 166 (1864)
 Sport-Polka op. 170 (1864)
 Geheimne Anziehungskräfte (Dynamiden) ('Mysterious Powers of Magnetism') waltz op. 173 (1865)
 Stiefmütterchen ('Pansies') polka-mazurka op. 183 (1865)
 Transaktionen ('Transactions') waltz op. 184 (1865)
 Die Marketenderin ('The Camp Follower') polka op. 202 (1866)
 Die Libelle ('The Dragonfly') polka-mazurka op. 204 (1866)
 Delirien ('Deliriums') waltz op. 212 (1867)
 Sphären-Klänge ('Music of the Spheres') op. 235 (1868)
 Eingesendet ('Letters to the Editor') polka op. 240 (1868)
 Plappermäulchen ('Chatterboxes') polka op. 245 (1868)
 Aquarellen ('Watercolours') waltz op. 258 (1869)
 Eislauf ('Ice-Skating') polka op. 261 (1869)
 Mein Lebenslauf Ist Lieb` Und Lust! ('My Character is Love and Joy') waltz op. 263 (1869)
 Die Tanzende Muse ('The Dancing Muse') polka-mazurka op. 266 (1869)
 Feuerfest! ('Fire-Proof!') polka op. 269 (1869)
 Ohne Sorgen! ('Without a Care!') polka op. 271 (1869)
 Nilfluthen ('Nile's Waters') waltz op. 275 (1870)
 Jokey ('Jockey') polka op. 278 (1870)
 Die Emancipierte ('The Emancipated Woman') polka-mazurka op. 282 (1870)

Произведения с двамата си братя 
 Hinter den Coulissen quadrille (Behind the Scenes) (с Йохан Щраус-син) (1859)
 Monstre quadrille (с Йохан Щраус-син) (1861)
 Пицикато полка, Pizzicato-Polka (с Йохан Щраус-син) (1869)
 Trifoilen waltz, ('Trifles') (с Йохан Щраус-син и Едуард Щраус) (1865)
 Schützen quadrille, ('Sharpshooter') (с Йохан Щраус-син и Едуард Щраус) (1866)

Австрийски композитори
Родени във Виена
Починали във Виена